Richard Davies (1818–1896) – brytyjski parlamentarzysta, deputowany z Ynys Môn
 Richard T. Davies (1920–2005) – amerykański polityk i dyplomata
 Richard Davies (1915–1994) – amerykański aktor
 Richard Davies (1926–2015) – brytyjski aktor
 Dick Davies, Richard Allan Davies (1936–2012) – amerykański koszykarz, mistrz olimpijski
 Rick Davies (ur. 1944) – brytyjski muzyk, wokalista Supertramp
 Rick Davies, Richard Davies (ur. 1952) – austalisjki futbolista, zawodnik futbolu australijskiego
 Richard Davies – australijski aktor